La Serie A1 1990-91 è stata la 72ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
Le prime due classificate della Serie A2 tornano a disputare i Play-off a partire dai quarti.
Il campionato è dominato dalla Rari Nantes Savona che, dopo aver concluso imbattuta la stagione regolare e aver vinto sei gare su sei ai Play-off, conquista il primo titolo nazionale della sua storia.

Risultati

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Play-out

Eliminatoria 1

Eliminatoria 2

Verdetti
 RN Savona Campione d'Italia
 SN Mameli e NC Civitavecchia retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1990-91

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1990
Sport acquatici nel 1991
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto